Ministru se poate referi la:
 Ministru, funcție politică predominantă într-un  guvern.
 Primul-Ministru,în unele state este șeful de guvern, asta într-un sistem politic  parlamentarist.
 Ministru, funcție (responsabilitate) religioasa.